Bang Bang () — тридцать девятый сингл американской блюз-рок-группы ZZ Top, третий сингл альбома Rhythmeen, добрался до 22 места в Hot Mainstream Rock Tracks.

О песне 

Сингл записан в 1996 году в середине записи альбома Rhythmeen, на котором группа совершила очередную попытку вернуться к блюзу, и записала альбом исключительно в формате трио, без использования синтезаторов.

Отзывы на песню были следующими: «притянутое за уши звучание» , «убедительная и интересная, но не захватывающая»,  «Bang Bang, песня которая демонстрирует, что трио знает как извлечь , не воспринимая себя слишком серьёзно, ошибка, которую они допустили в песне Cover Your Rig с Antenna».. Ещё относительно текста песни было высказано следующее мнение: «Только ZZ Top могут выдать песню под названием „Bang Bang My Shang-a-lang“ с непроницаемыми лицами и это им сходит с рук» 

Сингл был выпущен в двух промо-вариантах. Основной CD-релиз содержал вместе с собственно полноформатной песней её укороченную радио-версию, второй релиз содержал ещё два ремикса песни в радио-формате и расширенном формате.

Участники записи  
 Билли Гиббонс — вокал, гитара 
 Дасти Хилл — вокал, бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия, вокал

Примечания 

Синглы 1996 года
Синглы ZZ Top